Опа́сность —  это центральное понятие безопасности жизнедеятельности, под которым понимаются любые явления, угрожающие жизни и здоровью человека.

Опасность для человека 
Опасный фактор количественной и качественной характеристики, продолжительности действия, может оказать следующие отрицательные воздействия на человека:
 чувство дискомфорта
 усталость
 острые и хронические профессиональные заболевания
 травмы различной тяжести
 ухудшение качества жизни
 летальный исход

Источники опасности

Естественные источники опасностей 
 Землетрясения, наводнения, смерч
 Космические источники — метеориты, кометы, солнечная активность;
 Глобальное потепление.

Антропогенные источники опасностей 
 Войны и конфликты;
 Экологическая и техногенная опасность;
 Опасность со стороны полей и излучений;
 Опасность со стороны веществ.

Техногенные источники опасности это прежде всего опасности, связанные с использованием транспортных средств, с эксплуатацией подъёмно-транспортного оборудования, использованием горючих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ и материалов, с использованием процессов, которые происходят при повышенных температурах и повышенном давлении, с использованием электрической энергии, химических веществ, разных видов излучения (ионизирующего, электромагнитного, акустического). Источниками техногенных опасностей являются соответствующие объекты, связанные с влиянием для человека объектов материально-культурной среды.

К социальным источникам опасностей принадлежат опасности, вызванные низким духовным и культурным уровнем: бродяжничество, проституция, пьянство, алкоголизм, преступность и тому подобное. Источниками этих опасностей являются неудовлетворительное материальное состояние, плохие условия существования, забастовки, восстания, революции, конфликтные ситуации на межнациональной, этнической, расовой или религиозной почве.

Источниками политических опасностей являются конфликты на межнациональном и межгосударственном уровнях, духовное притеснение, политический терроризм, идеологические, междупартийные, межконфессиональные и вооруженные конфликты, войны.

И впрочем, большинство источников опасностей имеют комбинированный характер. Вот несколько примеров:

 естественно-техногенные опасности — смог, кислотные дожди, пылевые бури, уменьшения плодородия почв и другие явления, порождённые человеческой деятельностью;
 естественно-социальные опасности — наркомания, эпидемии инфекционных заболеваний, венерические заболевания, СПИД, рак и другие;
 социально-техногенные опасности — профессиональная заболеваемость,  профессиональный травматизм, психические отклонения и заболевания, вызванные производственной деятельностью, массовые психические отклонения и заболевания, вызванные влиянием на подсознание средствами массовой информации и специальными техническими средствами, токсикомания.

Когда говорят о таких источниках опасности, как профессиональная заболеваемость, профессиональный травматизм и тому подобное, имеют в виду не заболевание одного лица, травму или злополучный случай, а явление в определённой отрасли (то есть принадлежность профессии к классу опасных), регионе, стране, которое приводит к уменьшению производительного потенциала общества, социальной напряженности, повышения общей заболеваемости населения, а иногда и к социальным конфликтам, которые уже в свою очередь являются носителями разного рода опасных и вредных факторов.

Следует чётко осознавать, что наличие источника опасности не означает того, что человеку или группе людей присущи какие-то недостатки. Существование источника опасности свидетельствует всего лишь о существовании или же возможности образования конкретной опасной ситуации, которая может нанести вред, привести к материальным убыткам, повреждению, вреда здоровью или летальному исходу.

Под поражающими факторами понимают такие факторы жизненной среды, которые в определённых условиях наносят ущерб людям и системам жизнеобеспечения людей, приводят к материальным убыткам. По своему происхождению поражающие факторы могут быть физические, в том числе энергетические, химические, биологические, социальные и психофизиологические. В зависимости от последствий влияния конкретных поражающих факторов, они в некоторых случаях разделяются на вредные и опасные.

Вредными факторами принято называть такие факторы жизненной среды, которые приводят к ухудшению самочувствия, снижения работоспособности, заболевания и даже смерти как следствию заболевания.

Опасными факторами называют такие факторы жизненной среды, которые приводят к травмам, ожогам, обморожениям, другим повреждениям организма или отдельных его органов и даже внезапной смерти.

Хотя деление поражающих факторов на опасные и вредные довольно условно, оно эффективно используется в охране труда в организации расследования и учёта несчастных случаев и профессиональных заболеваний, налаживания работы, направленной для разработку мероприятий и средств защиты работников, профилактику травматизма и заболеваемости на производстве.

По характеру и естественному влиянию опасные и вредные факторы разделяются на четыре группы:
 Физические
 Химические
 Биологические
 Психофизиологические

Физические факторы 
 Повышена скорость движения воздуха
 Повышена или снижена влажность
 Повышено или снижено атмосферное давление
 Недостаточная освещённость
 Рушащиеся конструкции
и другие.

Химические 
 Химические вещества, которые пребывают в разном агрегатном состоянии (твёрдом, газообразном, жидком)
 Элементы, которые различными путями проникают в организм человека (через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, через кожные покровы и слизистые оболочки)
 Вредные вещества (токсичные, наркотические, раздражающие, удушающие, канцерогенные, мутагенные, тератогенные и др., влияющие на репродуктивную функцию)

Биологические 
 Различные представители флоры и фауны
 Микроорганизмы

Психофизиологические 
 Физические перегрузки (статическая, динамическая)
 Нервно-психические перегрузки (умственные перегрузки, перегрузки анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки).

Опасные и вредные факторы бывают скрытыми, неявными или же такими, которые трудно обнаружить или распознать. Это касается любых опасных и вредных факторов, равно как и источников опасности, которые порождают их.

Солнечное излучение, необходимое для существования всех живых организмов на Земле, в том числе человека, может служить причиной заболевания кожи. Привлекательная детская игрушка может выделять вредные вещества, а пассажир, который мирно клюет носом в кресле салона самолёта, может быть террористом. В каждом из этих случаев, как и во всех других, если источник опасности является очевиднее чем, например, взрывчатка, оружие, автомобиль, влиятельный вулкан, дом, который разрушается, мы говорим о наличии источника опасности, впрочем это не всегда означает наличие опасной ситуации.

Следует также знать, какой единственный источник опасности может ссылаться к разному роду опасных ситуаций, а последние порождают разные поражающие факторы. В свою очередь, поражающие факторы могут быть причиной новых опасных ситуаций или источников опасности.

Современная жизненная среда, даже бытовая, не говоря уже о производственной, содержит массу источников опасностей. Это и электроаппаратура, система водоснабжения, медикаменты, ядовитые и огнеопасные вещества и тому подобное. Для того, чтобы возникла реальная опасная ситуация, необходимо условие, «пусковой механизм», при котором потенциальная опасность переходит в реальную. Логическим путём развития опасности, реализации потенциальной угрозы является триада «источник опасности — корень (условие) — опасная ситуация».

Нормирование опасностей 
По характеру воздействия на человека опасности можно разделить на 2 группы:
 факторы, которые в зависимости от дозировки вредны или опасны, но не нужны для жизни и деятельности человека;
 факторы, которые при выходе за допустимые уровни являются опасными, но способны оказывать полезный и даже необходимый эффект для человека.

Принципы нормирования опасностей 
 Полное исключение воздействия опасности;
 Регламентация предельно допустимой интенсивности действия опасности;
 Допущение большей интенсивности воздействия при сокращении продолжительности воздействия;
 Регламентация интенсивности воздействия с учётом накопления негативного эффекта за длительные периоды.

Уровни воздействия на организм человека 
Летальные уровни:
 минимальные смертельные (единичные случаи гибели);
 абсолютно смертельные;
 среднесмертельные (гибель более 50 % организмов).

Пороговые уровни:
 порог острого действия;
 порог специфического действия;
 порог хронического действия.

Номенклатура опасностей на производстве 
Номенклатура опасностей — перечень опасностей, характерных для производственного объекта и систематизированных по определённому признаку.

Номенклатура опасностей в алфавитном порядке по данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) состоит из более чем 100 факторов. На основе общей номенклатуры опасностей составляются номенклатура опасностей отдельных объектов (цехов, производств).

Квантификация опасностей 
Квантификация (лат. quatum — сколько) — количественное выражение, измерение, вводимое для оценки сложных, качественно определяемых понятий.

Опасности характеризуются потенциалом, качеством, временем существования или воздействия на человека, вероятностью появления, размерами зоны действия. Потенциал проявляется с количественной стороны, например уровень шума, запылённость воздуха, напряжение электрического тока. Качество отражает его специфические особенности, влияющие на организм человека, например частотный состав шума, дисперсность пыли, род электрического тока. Применяются численные, балльные и другие приёмы квантификации. Мерой опасности может выступать и число пострадавших. Другой мерой опасности может быть и приносимый её реализацией ущерб для окружающей среды, который только частично может быть измерен экономически (в основном через затраты на ликвидацию последствий).
Наиболее распространённой оценкой является риск — вероятность потерь при действиях, сопряжённых с опасностями.

Идентификация опасностей 
Под идентификацией (лат. indentifico) понимается процесс обнаружения и установления количественных, временных, пространственных и иных характеристик, необходимых и достаточных для разработки профилактических и оперативных мероприятий, направленных на обеспечение нормального функционирования технических систем и качества жизни. В процессе идентификации выявляются номенклатура опасностей, вероятность их проявления, пространственная локализация (координаты), возможный ущерб и др. параметры, необходимые для решения конкретной задачи.

Методы обнаружения опасностей делятся на:
 инженерный. Определяют опасности, которые имеют вероятностную природу происхождения.
 экспертный. Он направлен на поиск отказов и их причин. При этом создаётся специальная экспертная группа, в состав которой входят разные специалисты, дающие заключение.
 социологический метод. Применяется при определении опасностей путём исследования мнения населения (социальной группы). Формируется путём опросов.
 регистрационный. Заключается в использовании информации о подсчёте конкретных событий, затрат каких-либо ресурсов, количестве жертв.
 органолептический. При органолептическом методе используют информацию, получаемую органами чувств человека (зрением, осязанием, обонянием, вкусом и др.). Примеры применения — внешний визуальный контроль техники, изделия, определение на слух (по монотонности звука) чёткости работы двигателя и пр.

Уровень опасности

См. также 
 Вижипират
 Угроза

Примечания

Литература 
 Раздорожный А. А. Охрана труда и производственная безопасность: Учебно-методическое пособие — Москва: Изд-во «Экзамен», 2005. — 512 с. (Серия «Документы и комментарии»)

Риски
Безопасность
Методология